Небло (река) — река в Мурманской области России.
 Небло (гора)